Stoffel ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Stoffel (1880–1937), deutscher Orthopäde
 Alice Stoffel (1905–1983), französische Schwimmerin 
 André Ernesto Stoffel (* 1960), brasilianischer Basketballspieler
 Andri Stoffel (* 1984), Schweizer Sportler
 Charles Stoffel (1893–1970), Schweizer Sportler
 Christoph Anton Stoffel (1780–1842), Schweizer Offizier
 Dale Stoffel (1961–2004), US-amerikanischer Geschäftsmann
 Daniela Stoffel (* 1968), Schweizer Diplomatin und Botschafterin
 Detlef Stoffel (* 1950), deutscher Aktivist der Lesben- und Schwulenbewegung
 Elena Stoffel (* 1996), Schweizer Skirennläuferin
 Emmerich Stoffel (1913–2008), Mitglied des Zentralkomitees der Rumänischen Kommunistischen Partei (RKP) und rumänischer Botschafter in der Schweiz
 Eugène Stoffel (1823–1907), französischer Offizier und Militärschriftsteller
 Franz Xaver Stoffel (1834–1900), Schweizer Unternehmer
 Henri Stoffel (1883–1972), französischer Automobilrennfahrer
 Isabelle Stoffel (* 1972), Schweizer Schauspielerin
 Josy Stoffel (1928–2021), luxemburgischer Turner
 Karl Stoffel (* 1964), deutscher Betriebswirt und Präsident der Hochschule Landshut
 Konrad von Stoffel, mittelhochdeutscher Dichter

 Max Stoffel (1911–2002), Schweizer Bundesrichter
 Oskar Stoffel (1932–1997), Schweizer katholischer Geistlicher und Kirchenrechtler
 Osório Willibaldo Stoffel (1921–2002), brasilianischer Ordensgeistlicher, katholischer Bischof
 Remo Stoffel (* 1978), Schweizer Unternehmer und Hotel-Investor
 Wilhelm Stoffel (* 1928), deutscher Biochemiker
 Yvonne Stoffel-Wagener (1931–2014), luxemburgische Turnerin

als Vorname:
 Stoffel Vandoorne (* 1992), belgischer Automobilrennfahrer

sowie der Eigenname von:
 Stoffel von Freiburg (auch Veltlin), führendes Mitglied der Bundschuh-Bewegung in Lehen 1513

und
 Stoffel (Stalburg Theater offen Luft), Name einer Freiluftveranstaltung des Stalburg Theaters

Siehe auch:

 Stoffel und Wolfgang
 Sammlung Stoffel
 Stoffel-Fragment
 Stöffel